Rovaniemen Palloseura is een in 1950 opgerichte voetbalclub uit Rovaniemi, in Fins Lapland. De club speelt haar thuiswedstrijden in het “Rovaniemen Keskunkenttästadion” dat plaats biedt aan bijna drieduizend toeschouwers. Naar Fins gebruik wordt de club doorgaans aangeduid als RoPS. Het clublied heet "RoPS 'n roll".

Geschiedenis 
 RoPS werd opgericht in 1950 en speelde in 2017 voor het 30ste seizoen in de Veikkausliiga van Finland, waar het in 1981 voor het eerst uitkwam, van 1983-2001 negentien seizoenen onafgebroken. In 2010 werd de club kampioen van de Ykkönen, het tweede niveau. Op de promotie in dat jaar volgde onmiddellijk weer degradatie, waarna de club andermaal kampioen werd. De Lappen won in 1986 en 2013 middels de Beker van Finland (Jalkapallon Suomen Cup) de enige prijzen in de clubgeschiedenis; in 1962 en 1993 was RoPS verliezend finalist.

Dankzij de bekerwinst speelde RoPS Rovaniemi in het seizoen 1987/88 in de Europacup II. De beide seizoenen in de UEFA Cup (1989/90 en 1990/91) dankte de club aan de derde plaats in de competitie (respectievelijk 1988, 1989).

Het stadion van RoPS werd in de jaren 2014 en 2015 grondig verbouwd. Er kwam een gloednieuwe zittribune met meer dan tweeduizend zitplaatsen. Ook FC Santa Claus speelt in het stadion.

Mede door de coronacrisis en de degradatie uit de Veikkausliiga in 2020 raakte RoPS in financiële problemen. In 2021 werd de play-off-finale voor promotie verloren van AC Oulu, waardoor het op het tweede niveau actief bleef. Een maand later besloot RoPS om zich terug te trekken uit de Ykkönen en een niveau lager verder te gaan in de Kakkonen, waar normaal gesproken de belofteploeg zou uitkomen. Met de terugtrekking van de club uit het professionele voetbal is Lapland niet meer vertegenwoordigd op de twee hoogste Finse niveaus.

Erelijst 
Beker van Finland
 Winnaar: 1986, 2013
 Finalist: 1962, 1993Ykkönen (Tweede divisie)
 Winnaar: 2010, 2012

Eindklasseringen

In Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, 1/8 = achtste finale, 1/4 = kwartfinale, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt RoPS Rovaniemi

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Finland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers
De navolgende voetballers kwamen als speler van RoPS uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Ari Tegelberg degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van RoPS in totaal vijftien keer uit voor het Finse nationale elftal.

Trainer-coaches

Externe link 
 Officiële website

Finse voetbalclub
Sport in Rovaniemi